Reali ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Reali (* 1930), italienischer Schauspieler, Filmeditor und Synchronsprecher
 Cristiana Reali (* 1965), italo-brasilianische Schauspielerin
 Gino Reali (* 1948), italienischer Geistlicher

 Giuseppe Reali (1790–1850), Schweizer Ingenieur, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Ignazio Reali (1695–1767), italienischer Kurienerzbischof
 Stefano Reali (* 1957), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Reale